Здания Не́вского проспе́кта — главной улицы Санкт-Петербурга, протянувшаяся на 4,5 км от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. Пересекает реки Мойку (Зелёный мост), канал Грибоедова (Казанский мост), Фонтанку (Аничков мост). Наибольшая ширина составляет 60 м (у Гостиного двора), наименьшая — 25 м (у Мойки).

На Невский проспект выходят фасады 240 зданий. Правая сторона (нечётная) неофициально называется «теневой», чётная — «солнечной» (популярное место для прогулок). Участок от площади Восстания до Александро-Невской лавры также неофициально называют Старо-Невским (отчасти из-за того, что в 1730-е годы предпринималась попытка спрямить магистраль по нынешним Гончарной и Тележной улицам).

От Дворцовой площади до Зелёного моста через реку Мойку

От Зелёного моста через реку Мойку до Аничкова моста через реку Фонтанку

От Аничкова моста через реку Фонтанку до площади Восстания

От площади Восстания до Александро-Невской лавры

Мемориальные доски 

 Мемориальная доска на доме № 22: «В этом доме в 1830-х годах находились библиотека и книжная лавка известного книгоиздателя Александра Филлиповича Смирдина. Здесь встречались А. С. Пушкин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь и другие русские писатели и поэты». Архитектор Милорадович Т. Н. 1997 г.
 Памятные знаки на доме № 33 помечающие уровень поднятия воды во время наводнений 7 ноября 1824 г. и 23 сентября 1924 г.
 Мемориальная доска на доме № 37: «В. И. Ленин был постоянным читателем Публичной библиотеки в 1893—1895 г.». Архитектор Иогансон К. Л., Скульптор Богаткин С. П. 1956 г.
 Мемориальная доска на доме № 40 с барельефом и надписями на русском и армянском языках: «В этом доме жил выдающийся государственный деятель, просветитель, меценат граф Иван Лазарев (Ованес Лазаревич Лазарян)».
 Мемориальная доска на доме № 42: «В этом доме жил и работал выдающийся русский поэт Фёдор Иванович Тютчев». Архитектор Кривов А. С. 1983 г.
 Мемориальная доска на доме № 42: «В этом доме с 1823 по 1832 год жил выдающийся государственный деятель Михаил Михайлович Сперанский». Архитектор Милорадович Т. Н. 1998 г.
 Памятный знак Блокадный репродуктор на углу дома № 54/3 и Малой Садовой улицы.
 Мемориальная доска на гранитном постаменте Аничкова моста со следами артиллерийского снаряда и надписью «Это следы одного из 148 478 снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду 1941-44 гг.».
 Мемориальная доска на доме № 78: «В этом доме в 70-х годах XIX века жил Александр Фёдорович Можайский, создатель первого в мире самолёта». Архитектор Райлян И. В. 1951 г.

Фонтаны 

 Фонтан в Казанском сквере.
 Фонтан «Гранатовое дерево» во дворе дома № 42 Армянской церкви Святой Екатерины.
 Фонтан — каскад «Вращающийся шар» на пересечении с Малой Садовой улицей.
 Фонтан в сквере Соловьёва-Седого у дома 148А

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 А. М. Конечный. Прогулки по Невскому проспекту в первой половине XIX века: СПб., 320 с., 2002, изд. Гиперион ISBN 5-89332-045-X.
  (обл.)

Ссылки 

 Невский проспект с высоты птичьего полёта, сервис Яндекс.Панорамы.
 История Невского проспекта, фотографии. Подробно о зданиях и памятниках.
 Экскурсия «Невский проспект»
 Англоязычный сайт о Невском проспекте
 Фотографии всех домов Невского проспекта
 //ИА REGNUM, 25.03.2008
 Энциклопедия СПб

 
СПб